Pfefferhard ist der Nachname folgender Personen:

 Johannes I. Pfefferhard (vor 1300–1331), Bischof von Chur
 Ulrich Pfefferhard (vor 1279–1351), Bischof von Konstanz